Wyścig na 10 km na otwartym akwenie kobiet był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro.

Zawody zostały zaplanowane na 15 sierpnia 2016 roku w Fort Copacabana. Zwyciężyła w nich Holenderka Sharon van Rouwendaal.

Kwalifikacje 
Zgodnie z systemem kwalifikacji do olimpijskiego wyścigu dostało się dziesięć najlepszych zawodniczek Mistrzostw Świata 2015, pozostałych piętnaście pływaczek wyłoniły olimpijskie kwalifikacje przeprowadzone w portugalskim Setúbal w czerwcu 2016 roku.

W związku ze skandalem dopingowym w Rosji z grona uczestniczek skreślona została Anastasiya Krapivina, a jej miejsce zajęła Anna Olasz. Ostatecznie jednak Rosjanka pojawiła się na starcie zawodów.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

10 km na otwartym akwenie kobiet